Јацек Валдемар Бонк (; 24. март 1973) бивши је пољски фудбалер који је играо на позицији централног бека.

Каријера

Статистика каријере

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1973.
Пољски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Мотор Лублина
Фудбалери Леха из Познања
Фудбалери Олимпик Лиона
Фудбалери Ланса
Фудбалери Ел Рајана
Фудбалери Аустрије Беч
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери светски прваци